Обобщающее слово — это слово при однородных членах предложения, называющее родовое понятие (общее), по отношению к которому однородные члены предложения являются видовыми понятиями (частными); или называющее целое, по отношению к которому однородные члены обозначают части.

Розенталь Д. Э. в своём справочнике приводит следующие примеры:

На следующих станциях жадно хватали все газеты: центральные, местные, краевые («Мужество» Кетлинская В. К.).

Но я как будто вижу перед собой эту картину: тихие берега, расширяющуюся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту длинные тени бегущих людей («Два капитана» Каверин В. А.)

В первом предложении обобщающее слово называет родовое (общее) понятие «газеты» по отношению видовым (частным) понятиям: центральные [газеты], местные [газеты], краевые [газеты]. Однородные члены предложения: центральные [газеты], местные [газеты], краевые [газеты] — называют частные случаи общего понятия «газеты».

Во втором предложении обобщающее слово «картина» называет целое (всё изображение — всё, что нарисовано на картине), по отношению к частям изображения: тихие берега, лунная дорога, тени людей.

Обобщающие слова могут стоять перед однородными членами или после них. В роли обобщающих слов обычно выступают либо существительные, либо местоимения и наречия. Они отчётливо обнаруживают те значения, которые заключены в перечне однородных членов, показывают, какое логическое основание заложено в перечисление, обозначают родовое понятие, под которое подводятся понятия, обозначенные однородными членами. Например:

В тихой синеве рассвета открылась передо мной древняя земля: вершины гор, освещённые зарёй, шумящие по гальке прозрачные речки, чинары и магическое свечение неба там, вдали… (К. Паустовский);

В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто (Л. Толстой);

В корзине была дичь: два тетерева и утка (И. Гончаров).

Примечания 

Синтаксис
Семантика